Algarve Cup 1998 var en fotbollsturnering för damlandslag. Det var den femte upplagan av turneringen och spelades mellan den 15 och 21 mars 1998 i Algarve, Portugal. Vann gjorde Norge efter vinst mot Danmark med 4–1 i finalen. Norge vann turneringen för 4:e gången av 5 möjliga. USA slutade på tredje plats, genom att vinna tredjeprismatchen över Sverige med 3-1.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Placeringsmatcher

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Match om tredjeplats

Final

Källor

Fotnoter

Externa länkar
5th Algarve Cup 1998

1998 i Portugal
1998
Fotbollsåret 1998